Onlinebooking er betegnelsen for bestilling eller køb af produkter via internettet. I takt med at internettet er blevet mere og mere udbredt, så er antallet af udbydere også steget kraftigt. Det er alt fra teater- og biografbilletter, flybilletter til hotelovernatninger og sommerhusudlejning der tilbydes via online booking.    

I begyndelsen var mange internetbrugere skeptiske over for køb af produkter via internettet, pga. frygten for at sikkerheden ikke var god nok. Virksomhederne har sammen med brancheorganisationer og i samarbejde med netbaserede betalingssystemer dog formået at øge sikkerheden, hvilket har medvirket til en stærkt stigende bookingaktivitet blandt forbrugerne. Derfor ses i dag flere virksomheder, som kun udbyder deres produkter via online booking.

Kultur
Turisme
Samfund
Onlinetjenester